Береговое сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

 Береговое сельское поселение — входит в Кемеровский район, Кемеровская область
 Береговое сельское поселение — входит в Каслинский район, Челябинская область